Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2014 hölls i Sopot, Polen den 7–9 mars. Sopot gränsar till Gdynia i norr och till Gdańsk i söder. Arenan heter Ergo Arena och tar 11 400 åskådare.

Kandidater 
Sopot, Polen och Zagreb, Kroatien var kandidater. Kroatien drog sig tillbaka av ekonomiska skäl, så IAAF valde Sopot på ett möte i Monaco den 11 november 2011.

Program

Resultat och medaljfördelning

Kvinnor

Män

Medaljörer

Referenser 
 IAAF – Program
 Officiell hemsida

Noter

Externa länkar 

2014 i Polen
Friidrottsåret 2014
Internationella friidrottstävlingar i Polen
2014
Sport i Sopot